Душатин - український топонім, назва українських сіл

 Душатин (Польща) - село на Лемківщині, нині Підкарпатське воєводство;
 Душатин (Росія) - село на Стародубщині, нині Брянська область, Суразький район.